Pleuger ist der Familienname folgender Personen: 

 Axel Pleuger (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Friedrich W. Pleuger (1899–1972), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Gunter Pleuger (* 1941), deutscher Diplomat
 Ute Pleuger (* 1956), Berliner Künstlerin

Pleuger steht für:

 Pleuger Flugdienst (eigentlich Pleuger Flugbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, im Außenauftritt auch Pleuger Flug) war eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Stuttgart